Let Me Up (I’ve Had Enough) — седьмой студийный альбом рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, изданный в 1987 году.

Об альбоме 
Для записи Let Me Up (I’ve Had Enough) была использована техника Боба Дилана, альбом звучит как концертное выступление, хоть и был записан в студии. Он достиг 20-го места в Billboard 200, а заглавная песня «Jammin’ Me», написана в соавторстве с Диланом — 18-го места в Billboard Hot 100. Четыре песни с Let Me Up (I’ve Had Enough) добились успеха в чарте Mainstream Rock: «Think About Me» — 36 место, «All Mixed Up» — 19 место, «Runaway Trains» — 6 место и «Jammin’ Me» — 1 место. В то же время, ни одна песня с настоящего альбома, в том числе успешная «Jammin’ Me», не была включена The Heartbreakers в их сборник Greatest Hits.

Список композиций

Участники записи 
The Heartbreakers
 Том Петти — вокал, электрогитара, акустическая гитара, бас-гитара
 Майк Кэмпбелл — гитара, бас-гитара, добро, клавишные, цимбалы, мандолина, укулеле, слайд-гитара, перкуссия
  — фортепиано, орган Хаммонда, орган Vox, вибрафон, синтезатор
  — бас-гитара, бэк-вокал
  — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Тома Петти и The Heartbreakers 
 

Альбомы 1987 года
Альбомы Tom Petty and the Heartbreakers
Альбомы MCA Records
Альбомы, спродюсированные Томом Петти